presentator, persoon die mediaprogramma's of uitvoeringen begeleidt
Zie ook: Lijst van omroepers
 stadsomroeper, persoon die berichten omroept in een dorp of stad
 persoon of apparaat om in trein of bus de volgende halte af te roepen, zie: halteafroep.